Sassacus este un gen de păianjeni din familia Salticidae.

Etimologie 
Denumirea speciei provine de la numele unui șef de trib de amerindieni.

Specii 

 Sassacus alboguttatus (F. O. P-Cambridge, 1901) — Mexic
 Sassacus arcuatus Simon, 1901 — Brazilia
 Sassacus arcuatus Simon, 1901 — Brazilia
 Sassacus aurantiacus Simon, 1901 — Brazilia
 Sassacus aztecus Richman, 2008 — Mexic
 Sassacus barbipes (Peckham & Peckham, 1888) — din SUA până în Costa Rica
 Sassacus biaccentuatus Simon, 1901 — Paraguay
 Sassacus cyaneus (Hentz, 1846) — SUA
 Sassacus dissimilis Mello-Leitão, 1941 — Argentina
 Sassacus flavicinctus Crane, 1949 — Venezuela
 Sassacus glyphochelis Bauab, 1979 — Brazilia
 Sassacus helenicus (Mello-Leitão, 1943) — Brazilia
 Sassacus lirios Richman, 2008 — din Mexic până în Costa Rica
 Sassacus ocellatus Crane, 1949 — Venezuela
 Sassacus paiutus (Gertsch, 1934) — SUA
 Sassacus papenhoei Peckham & Peckham, 1895 — SUA
 Sassacus resplendens Simon, 1901 — Venezuela
 Sassacus samalayucae Richman, 2008 — Mexic
 Sassacus sexspinosus (Caporiacco, 1955) — Venezuela
 Sassacus trochilus Simon, 1901 — BrazilIA
 Sassacus vitis (Cockerell, 1894) — SUA, Mexic

Cladogramă
Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Bibliografie
  (2008): Revision of the jumping spider genus Sassacus (Araneae, Salticidae, Dendryphantinae) in North America. Journal of Arachnology 36(1): 26-48.  Full Article
  (2009): The world spider catalog, version 9.5. American Museum of Natural History.

Legături externe 

 Imagini: P. papenhoei 

Genuri de păianjeni
Sassacus
Salticidae